Manal (álbum compilatorio) puede referirse a dos álbumes distintos de Manal:

 Manal (álbum compilatorio de 1972) editado por RCA.
 Manal (álbum compilatorio de 1973) editado por Mandioca, que es básicamente una reedición de todas las canciones de Manal de 1970, más sencillos y pistas inéditas.